Пискваутла има више значења:

 Пискваутла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пискваутла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику